Sangrur (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Sangrur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sangrur